Szwajcaria:
 Bregaglia – gmina w kantonie Gryzonia, w regionie Maloja

Inne:
 Bregaglia – włoska nazwa pasma górskiego Bergell
 Bregaglia-Quartett – niemiecki ansambl
 Val Bregaglia – przełęcz